Ник может означать:
 Ник, или никнейм — псевдоним.
 Почти безголовый Ник — привидение в серии романов о Гарри Поттере.
 Ник[en] (генетическая инженерия) — однонитевой разрыв в дуплексе ДНК с образованием З‘-OH и 5‘-P-концов.
 Ник — распространённое в англоязычных странах имя, уменьшительное от  ().
 Ник — река в России (Пермский край), правый приток Вильвы.

Фамилия 
  (род. 1967) — немецкий политик и дипломат, депутат Бундестага (с 2013).
  (род. 1995) — малайзийская актриса и певица, лауреат премии Anugerah Bintang Popular Berita Harian (2017, 2019).
 Ник, Эшли (род. 1987) — американская футболистка.

См. также 
 NIC